Miejscowości w USA:
 Vidalia – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Toombs
 Vidalia – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Concordia

Inne:
 Vidalia – nakładka graficzna dla programu Tor